Кулык () — фамилия. Известные носители:
 Кулык, Виктор Анатольевич (род. 1966) — российский кларнетист, заслуженный артист России.
 Кулык, Павел Петрович (1918—1985) — советский военный, Герой Советского Союза.

См. также 
 Кулик